Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2015 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 6 по 12 апреля 2015 года Пекине (КНР) и с 12 по 18 апреля 2015 года в Руане (Франция). По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила возможность играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2016 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу А, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу A второго дивизиона чемпионата мира 2016 года.

Арены 
Матчи группы A прошли в «Иль Лакруа». Матчи группы B принял пекинский Столичный дворец спорта.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — десять из Европы и две из Азии. Сборная Чехии пришла после поражения в квалификационной серии за право играть в ТОП-дивизионе, сборная Италии пришла из второго дивизиона, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2015 года. 
В группе А первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей. В группе B первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей.

Группа А первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2015 года

Главные судьи
  Лиза Грисон
  Мелисса Школа
  Михаэла Кифер
  Зузана Финдурова

Линейные судьи
  Даниэла Кифер
  Мирьям Грубер
  Анна-Софи Бонифас
  Шарлотта Жерар
  Анна Рют Куонен
  Джастин Тодд
  Йенни Висала

Группа B первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2015 года

Главные судьи
  Саманта Хиллер
  Катя Бандлофски
  Хенна Аберг
  Брэнди Дювар

Линейные судьи
  Таня Кадоно
  Михаэла Фраттарелли
  Стина Нильссон
  Сан Хон
  Хэрриет Веег
  Габриэла Штястная
  Томоми Канеко

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Клара Песларова
 Защитник:  Анета Тейралова
 Нападающий:  Анна Майкснер

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Дениз Альтманн
  Мишель Брикс
  Марион Аллемоз
  Катерина Мразова
  Андреа Дален
  Эвия Тетина

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+8).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Клаудия ван Лиювен
 Защитник:  Франсиска Кишш-Симон
 Нападающий:  Чжан Менцинь

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Сун Руи
  Франсиска Кишш-Симон
  Романа Киапесова
  Беатрикс Ларгер
  Бике ван Нес
  Рю Хёнми

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Ж*1
Апрель 2015 года
Спорт в Китае в 2015 году
Спорт во Франции в 2015 году
Международные соревнования по хоккею с шайбой во Франции
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Китае
Спорт в Руане